Hinode (telescoop), een Japanse ruimtetelescoop
Hinode (Tokio), een gemeente in de Japanse prefectuur Tokio